Stapel kan syfta på:
 Stapel – trave med ovanpå varandra staplade föremål
 Stapel, Schleswig-Holstein –en kommun i Tyskland
Stapeldiagram – en diagramtyp
Stapelföda –  matvaror som ligger till grund för den dagliga kosten
Stapelbädd – bädden av trä eller betong som används för att bygga fartyg
Klockstapel – en typ av torn och en särskild konstruktion, i form av en galge eller bock 
Uppstapel – den del av en bokstav som befinner sig ovanför linjen som markerar x-höjden på en bokstavsrad
Voltastapel – äldsta formen för galvaniskt element, se galvaniskt element